Efim Alexandrovitj Dreitzer (ryska: Ефим Александрович Дрейцер), född 1894 i Haradok, död 25 augusti 1936 i Moskva, var en sovjetisk militär och bolsjevikisk politiker.

Biografi
I samband med den stora terrorn greps Dreitzer i april 1935 och åtalades vid den första Moskvarättegången den 19–24 augusti 1936; enligt åtalet hade han bland annat gjort sig skyldig till sabotage och terrorhandlingar. Dreitzer dömdes till döden och avrättades genom arkebusering den 25 augusti 1936.

Dreitzer rehabiliterades år 1988.

Källor

Noter

Personer som blivit avrättade genom arkebusering
Offer för den stora utrensningen
Födda 1894
Avlidna 1936
Män
Sovjetiska politiker
Sovjetiska militärer
Personer från Haradok